
Surdu este un nume de familie și toponim romănesc care se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandru Surdu
 Dumitru Surdu
 Romeo Surdu
 Victor Surdu

Denumiri geografice 
 Râul Surdu

Surdul 
 Ștefan Surdul, domnitor în Țara Românească între anii 1591 - 1592

Altele 
 Surdila-Găiseanca, Brăila
 Surdila-Greci, Brăila

Vezi și 
 Surd (dezambiguizare)
 Surduc (dezambiguizare)
 Surdești (dezambiguizare)

 Surdoiu, sat în județul Vâlcea
 Surdulești, sat în județul Argeș
 Surdulica, oraș în Serbia

Nume de familie:
 Radu Surdulescu

Nume de familie românești
Toponime românești